Же́шарт () — посёлок городского типа в Усть-Вымском районе республики Коми России. Административный центр городского поселения «Жешарт».

География 
Посёлок расположен на правом берегу реки Вычегда (бассейн Северной Двины), в 80 км к северо-западу от Сыктывкара.

Железнодорожное сообщение с посёлком осуществляется посредством станции Межог, расположенной на линии Котлас— Микунь. Через населённый пункт проходит автомобильная дорога Яренск—Сыктывкар.

История 
Жешарт находится на правом берегу реки Вычегда. На территории посёлка были найдены бронзовые предметы VI—IX веков. Селение впервые упомянуто в 1586 году: «погост Жешарт на реке Вычегда». Это был крупный по тем временам населённый пункт, в котором имелось две церкви — «церковь Ильи пророка» да тёплая церковь Николы Чудотворца. Насчитывалось четыре двора церковнослужителей и 40 крестьянских дворов, 11 дворов были пусты — их жители умерли или ушли из Жешарта. Причиной ухода или смерти были неурожаи и эпидемия чумы. В переписной книге 1646 года встречаются фамилии — Вихляев, Данилов, Бозов, Ячменёв, Поздеев, Попов — одни из самых распространённых в посёлке и сегодня. В 1678 году в Жешарте насчитывалось 57 дворов, упоминается одна церковь, другая, по всей видимости сгорела. Проходили столетия, численность населения возрастала, и в конце XIX века здесь насчитывалось 920 жителей — 131 двор. Это село было самым крупным на Нижней Вычегде. В 1794—1807 годах здесь была построена каменная Спасская церковь. В 1877 году в Жешарт перевели училище из Межега.

В 1918 году в Жешарте жили 1706 человек (759 мужчин, 947 женщин). В 1926 году здесь было 397 дворов, 1525 жителей. В 1930 году в селе уже размещался фельдшерско-акушерский пункт, школа, изба-читальня, пароходная стоянка, общество потребителей, кредитное товарищество, агентство ГосТорга, крестьянский комитет общественной взаимопомощи, участок милиции. В годы Великой Отечественной войны началось строительство Жешартского фанерного завода.

Статус посёлка городского типа — с 1961 года.

Население

Достопримечательности 

В посёлке Жешарте поставлено 2 памятника, посвящённых Великой Отечественной войне, а также памятник Юрию Гагарину. Тем не менее, наибольшей достопримечательностью посёлка является природа, находящаяся вокруг него. Лес богат грибами и ягодами, река Вычегда изобилует рыбой. В посёлке возведены три храма: в честь пророка Илии, пророка Иоанна Крестителя и храм в честь великомученика Георгия Победоносца с часовней.

Экономика 
 ООО «Жешартский ЛПК» (фанерный комбинат)
 Жешартский хлебозавод  (в настоящее время закрыт)

Знаменитые уроженцы 
 Попов, Серафим Алексеевич (1912—2003) — коми поэт.

Примечания

Ссылки 
 

Посёлки городского типа Коми
Населённые пункты Усть-Вымского района